Guazzoni bezeichnet:

 einen ehemaligen italienischen Motorradhersteller, siehe Guazzoni (Motorrad)

Guazzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Guazzoni (1876–1949), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent